Schengen – comune del Lussemburgo
 Schengen – centro abitato facente parte dell'omonimo comune lussemburghese
 Accordo di Schengen – trattato internazionale
 Acquis di Schengen – norme e disposizioni del diritto comunitario europeo
 Convenzione di Schengen – trattato dell'Unione Europea
 Spazio Schengen – area che comprende numerosi Stati europei